Sanzenesi – abitanti di San Zeno (Cassola)
Sanzenesi – abitanti di San Zeno Naviglio
Sanzenesi – abitanti di San Zeno di Montagna
Sanzenesi – abitanti di San Zeno e Foppa
Sanzenesi – abitanti di Sanzeno